Августи́н Фри́дрих Ва́льтер (, 26 октября 1688 — 12 октября 1746) — немецкий ботаник, директор Ботанического сада Лейпцига, анатом, врач, хирург, профессор анатомии и хирургии, а также профессор патологии и профессор терапии.

Биография 
Августин Фридрих Вальтер родился в городе Виттенберг 26 октября 1688 года.

Своё медицинское образование он получал с 1705 года в университетах Виттенберга и Йены. В 1709 году Вальтер совершил большую научную поездку, которая вела его в Голландию и Англию.

В 1713 году он стал доцентом в Лейпцигском университете. Здесь Вальтер был последовательно профессором анатомии и хирургии в 1723 году, в 1730 году — директором Ботанического сада Лейпцига, в 1732 году — профессором патологии, а в 1737 году — профессором терапии.

Августин Фридрих Вальтер отличился при Лейпцигском университете тем, что уступил ценную часть своей собственной библиотеки университетской библиотеке, а также тем, что учредил видную стипендию для студентов-отличников. Вальтер был популярным врачом и преподавателем. Он также отличался чрезвычайно плодотворной писательской деятельностью в самых разных областях медицины.

Августин Фридрих Вальтер умер в Лейпциге 12 октября 1746 года.

Избранные научные работы 
 Dissertationem inauguralem de secretione animal. Wittemberg, 1712 (Dissertation unter Johann Gottfried von Berger).
 De lingua humana novis inventis octo sublingualibus salivae rivis, nunc ex suis fontibus glandulis sublingualibus eductis irrigua exercitatio. Leipzig, 1724.
 Ad anatomiam publicam cadaveris feminae morbo convulsivo … affectae … invitat. leipzig, 1727.
 De articulis, ligamentis et musculis hominis incessu statuque dirigendis in Theatro Anatomico Lipsiensi observationes fecit, denuo recognovit, et iconibus illustravit. Leipzig, 1728.
 Arteriae coeliacae tabulam in anatomes studio desideratam et reliqua publici juris facit. Leipzig, 1729.
 Exercitatione angiologica de vasis vertebralibus observationem novam inter alia tradit. Leipzig, 1730.
 Observationes anatomicas selectas tres de ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, et inferiore arteria hepatica, superioris meseraicae sobole exhibet, et panegyrin medicam indicit. 1731.
 Plantarum exoticarum indigenarumque index. Leipzig, 1732.
 Partus monstrosi historiam et sectionem describit deinde panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1732.
 Paris intercostalis et vagi corporis humani nervorum et ab utroque ejus latere obviorum anatomen exhibet postquam expositionem cl. Winslow nuperrime cum cadavere contulit atque panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1733.
 Observationes novas de musculis, et professionis anatomes atque chirurgiae ordinariae per decem annos administratae rationes reddit et exhibet, simul ad anatomen publicam viscerum atque sensuum organorum cadaveris masculini d. XXVIII. Ian. MDCCXXXIII. lectorem invitat. Leipzig, 1733.
 Designatio plantarum quas hortus A.F. Waltheri complectitur. Accedunt novae plantarum icones XXIV. Leipzig, 1735.
 De pulsu sanguinis in durae meningis sinu disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1737.
 De structura cordis auricularum disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1738.
 De aneurismate disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1738.
 Panegyrin medicam indicit et de vena portae exercitationis anatomicae partem primam tradit. Leipzig, 1739.
 De hominis larynge et voce disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1740.
 De plantarum structura disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1740.
 De inflammatione disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1741.
 De temperamentis et deliriis disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1741.
 De atra bile disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1741.
 De sulphure et marte disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1743.
 De nitroso plurium medicatorum fontium sale disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1744.
 De oleis vegetabilium essentialibus disserit et panegyrin medicam indicit. Leipzig, 1745.

Почести 
Карл Линней назвал в его честь род растений Waltheria семейства Мальвовые.

Примечания

Литература 
 Julius Leopold Pagel: Walther, Augustin Friedrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 96.
 Walther, Augustin Friedrich. In: Zedlers Universallexicon, Band 52, Leipzig 1747, Spalte 1819—1827.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Augustin Friedrich Walther
 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register): Augustin Friedrich Walther
 Zedlers Universallexicon: Augustin Friedrich Walther

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Анатомы Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии
Хирурги Германии
Ректоры Лейпцигского университета